

Rio Negrinho est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Rio Negrinho est un cours d'eau de l'État de Santa Catarina

Voir aussi

  

Homonymie de toponyme